O  é um clube de futebol sediado em Morobe na Papua-Nova Guiné. A equipe disputa o Campeonato Papuásio de Futebol.

Clubes de futebol da Papua-Nova Guiné
Clubes de futebol fundados em 2017